Venerdì nero può riferirsi a:

Cinema 
 Venerdì nero – film del 1993 diretto da Aldo Lado

Letteratura 
 Venerdì nero o Suspense a Filadelfia (Black Friday) – romanzo di David Goodis del 1954

Televisione 
 Venerdì nero (Black Friday) – episodio della seconda stagione di Lie to Me
 Venerdì nero (Black Friday) – episodio di Murder Call
 Venerdì nero – episodio di Transformers Animated

Altro 
 Venerdì nero (Black Friday) – 24 settembre 1869, crollo del prezzo dell'oro
 Venerdì nero (Black Friday) – 13 gennaio 1939, ondata di incendi nello stato di Victoria (Australia)

Pagine correlate 
 Black Friday